Kiefernwalde steht für folgende geographische Objekte:

 Kiefernwalde, 1936–1946 Name von Laskowitz, Dorf in der Woiwodschaft Opole, Polen
 Kiefernwalde (Niederschles.), 1937–1947 Name von Pracze, Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen